John Howard (1888–1937) kanadai rövidtávfutó és baseballozó
 John Howard (1912–1999) brit katonatiszt
 John Howard (1913–1995) amerikai színész
 John Howard (1939–) ausztrál politikus, miniszterelnök (1996–2007)
 John Howard (1947–) amerikai kerékpárversenyző, triatlonos
 John Howard (1952–) ausztrál színész
 John Howard (1981–) mikronéziai rövidtávfutó

Hasonló néven
 John Eager Howard (1752–1827) amerikai politikus, Maryland szenátora (1796–1803)
 John Eliot Howard (1807–1883) angol kémikus
 John George Howard (1803–1890) kanadai építőmérnök
 John Tasker Howard (1890–1964) amerikai zenetörténész, zeneszerző
 Jon Howard (1985–) amerikai zenész